НХЛ у сезоні 2022—2023 — 106-й регулярний чемпіонат НХЛ (105-й ігровий). Регулярний сезон розпочався 7 жовтня 2022 року, матчем між «Сан-Хосе Шаркс» і «Нашвілл Предаторс», які провели першу з двох ігор у Празі, Чехія, в рамках Глобальної серії НХЛ 2022. 

Регулярний сезон планують завершити 14 квітня 2023 року.

Драфт НХЛ 

60-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 225 хокеїстів. Першим номером драфту став словак Юрай Слафковський, якого обрав клуб «Монреаль Канадієнс».

Матчі регулярного чемпіонату в Європі 
Ліга провела ігри регулярного сезону в Європі вперше з сезону 2019–20. «Нашвілл Предаторс»» і «Сан-Хосе Шаркс» провели свої перші два матчі регулярного сезону один проти одного 7 та 8 жовтня 2022 року на «O₂ Арена» у Празі, Чехія. «Колумбус Блю-Джекетс» і «Колорадо Аваланч» зіграли дві гри 4 і 5 листопада на «Nokia Arena» в Тампере, Фінляндія.

Класика НХЛ

Матч усіх зірок НХЛ

Турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»

Сезон НХЛ 2022—2023